zespół Wolfa-Hirschhorna
 Windows Home Server
 scyntygrafia całego ciała